Ælfheah, parfois francisé en Alphège ou Elphège, est un nom vieil-anglais notamment porté par :
 Ælfheah (mort en 937 ou 938), évêque de Wells ;
 Ælfheah le Chauve (mort en 951), évêque de Winchester ;
 Ælfheah (mort en 983), ealdorman du Hampshire ;
 Ælfheah (mort entre 1002 et 1004), évêque de Lichfield ;
 Ælfheah (mort en 1012), évêque de Winchester puis archevêque de Cantorbéry.